Национальный флаг Содружества Северных Марианских островов — был принят 1 июля 1989 года. Последнее изменение флага датировано 1995 годом.

История 

Флаг, принятый в 1972 году и введённый в обращение в 1976 году, был синий с большой звездой в центре, наложенной на силуэт колонны из серого камня (местная разновидность известняка). В 1989 году эмблема была окружена гирляндой из местных цветов и ракушек. В 1991 и 1995 годах были внесены некоторые изменения (звезда была уменьшена, колонна была изменена, гирлянда тоже претерпела изменения: она стала белой, изменилась форма и размер цветов).

Значение элементов 
Синий цвет (основной) олицетворяет Тихий океан, который омывает острова, «даря им любовь и мир», звезда символизирует Содружество. Колонна из камня — символ культуры нации. Венок, сплетённый из четырёх видов экзотических цветов (иланг-иланг, сеур, анджа, тейбво), является символом туземной культуры островов.

Литература 
 А. Знамиеровский, (2002) Флаги мира, БММ. ISBN 5-88353-150-4

Флаг